Le Retour du monstre poilu est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Pierre Elie Ferrier dit Pef, publié en 2001 dans la collection Folio Benjamin des éditions Gallimard. Il est la suite du Monstre poilu publié en 1982 dans la même collection.

Les personnages 
 La Princesse Lucile
 Le Monstre poilu
 La famille du Monstre Poilu

Le principe 
La présentation de toutes les familles Poilues, parents du Monstre Poilu : famille Poil au nez, famille Poil aux doigts, famille Poil au kiki. Et les recettes de cuisine que chacune d'elles apporte à la grande fête. Chaque recette est un exercice d'élocution théâtrale de type les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches.

L'histoire 
Le prince charmant, qui était apparu sous le peau du vilain Monstre poilu à la suite d'une explosion de colère, redevient Monstre, à la suite d'une nouvelle explosion de colère. Mais la princesse Lucile l'accepte tel qu'il est et elle organise au château du roi son père une grande fête où sont invités tantes et oncles du Monstre que l'on habille élégamment en fonction de sa morphologie compliquée. Ainsi arrivent, tous plus monstreux les un que les autres : Renée, Désirée, Didier Poil au nez, Benoît, Nicolas, Fortunat Poil aux doigts, etc.

Exploitation pédagogique 
 exercices d'élocution exemple flan soufflé flou et froid, recette de Fortunat.

Liens internes 
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Lien externe 
Le retour du monstre poilu

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse